Zandvoorde, un antic municipi de Bèlgica, ara fusionat amb Oostende
 Zandvoorde, un antic municipi de Bèlgica, ara fusionat amb Zonnebeke

, un municipi dels Països Baixos